La temporada 2013 de Fórmula Renault 3.5 comenzó el 6 de abril en el Autodromo Nazionale Monza y terminó el 20 de octubre en el Circuit de Catalunya.

Equipos y pilotos

Calendario 

El calendario para la temporada 2013 se anunció el 20 de octubre de 2012.

Clasificaciones

Campeonato de Pilotos

Jaafar se perdió la ronda final en Barcelona después de sufrir de una severa paperas.

Campeonato de escuderías

Notas 

 El equipo P1 Motorsport se cambió el nombre a P1 by Strakka Racing después de la ronda en Monza.

Referencias 

Deportes de motor en 2013
World Series by Renault